Karlström och Carlström är relativt vanliga svenska efternamn. Enligt offentlig statistik tillgänglig i januari 2019 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna 
 Karlström 3 757
 Carlström 1 876
Totalt blir detta 5 633 personer. Namnet Karlström har också burits av två adelsätter, av vilka den längst levande utslocknade på svärdssidan 1985.

Personer med efternamnet Karlström eller Carlström

 Anna Carlström (1780–1850), värdshusvärd och bordellmamma
 Annette Carlström (född 1957), botaniker
 Arnold Karlström (1901–1985), konstnär och silversmed

 Bengt Carlström (född 1945), journalist och redaktionschef
 Birger Carlström (1890–1959), veterinär
 Björn Carlström (född 1963), filmproducent och manusförfattare
 Björn Karlström (1921–2006), tecknare och serieskapare

 Carl Fredrik Carlström (1882–1973), rektor och riksdagsman
 Curt Carlström (1910–1971), konstnär

 Fredrik Karlström (född 1973), åländsk politiker och företagare
 Fredrik Karlström (ishockeyspelare) (född 1998), ishockeyspelare

 Gunnar Karlström (född 1949), kemist
 Gustaf Carlström (1896–1964), teaterdekoratör och tecknare
 Gustaf Walfrid Carlström (1841–1918), valthornist
 Gustav Karlström (född 1985), jazzsångare och pianist
 Göran Karlström, ishockeytränare
 Göte Karlström (1921–1977), bandyspelare

 Hugo Karlström (1873–1940), lantbrukare och riksdagspolitiker

 Jesper Karlström (född 1995), fotbollsspelare
 Johan Carlström (född 1963), företagsledare
 Johan Karlström (född 1957), företagsledare
 Jonas Karlström (född 1978), skådespelare och dramatiker

 Karl Karlström (1904–1969), arkitekt
 Kjell Carlström (född 1976), finlandssvensk tävlingscyklist

 Lennart Carlström (född 1943), orienterare
 Linda Karlström, finländsk vaccinationsmotståndare

 Marianne Carlström (född 1946), socialdemokratisk politiker

 Niklas Karlström (född 1966), fotbollsspelare

 Olle Carlström (1920–2007), konstnär
 Oscar Carlström (1879–1950), lantbrukare och politiker

 Patrik Karlström (född 1964), konstnär
 Per Agne Karlström (1931–1987), ishockeymålvakt
 Perseus Karlström (född 1990), kappgångare

 Sam Karlström (1894–1977), tandläkare
 Sten-Olof Carlström (född 1942), orienterare

 Urban Karlström (född 1953), generaldirektör

 Valdo Carlström (1915–2003), företagare och politiker
 Victor Carlstrom (1890–1917), svenskamerikansk flygpionjär
 Vigilante Carlstroem (född 1978), gitarrist

 Åke Karlström (1914–2005), direktör
 Åsa Karlström (född 1965), låtskrivare

Källor

Svenska efternamn